Vivace peut signifier :
 une plante vivace, survivant à plusieurs hivers ;
 un tempo de musique, allant de 126 à 170 battements par minute ;
 France Vivace, une radio numérique appartenant au groupe Radio France ;
 Vivace, un téléfilm de Pierre Boutron diffusé le  sur Arte.